Морське Око  — найбільше озеро у Татрах.
 Морське Око (Словаччина) — озеро природного походження на території Словаччини.